Литто́рио (от  — ликтор):
 «Литторио» — итальянский линкор типа «Литторио» времён Второй мировой войны.
 «Литторио» — тип линейных кораблей итальянского флота.
 133-я танковая дивизия «Литторио» — танковая дивизия вооружённых сил Италии во время Второй мировой войны.